

Film
Trener – film del 1969 diretto da Jakov L'vovič Bazeljan
Trener – film del 2018 diretto da Danila Kozlovskij

Persone
 Giovanni Battista Trener –  geologo italiano